Джон Уинслоу И́рвинг (, род. 2 марта 1942, Эксетер, штат Нью-Гэмпшир), настоящее имя Джон Уоллас Блант-младший (John Wallace Blunt, Jr.) — американский писатель и сценарист, обладатель премии «Оскар». Книги Ирвинга переведены на 35 языков.

Биография 

С 1961 года учился в университетах Айовы, Вены, Питтсбурга, в 1965 году получил степень бакалавра с отличием в университете Нью-Гэмпшира.

Первый роман Ирвинга «Свободу медведям» (в другом переводе «Выпусти медведей на волю») 1968 года был хорошо встречен публикой, в числе прочих хорошо о книге отзывался Курт Воннегут, который, кстати, был одним из учителей Ирвинга в Писательской мастерской университета Айовы.

За роман «Мир глазами Гарпа» 1979 года писатель получил Национальную книжную премию. Этот же, четвёртый по счёту, роман принёс ему известность.

В 1999 году вышла экранизация романа 1985 года «Правила дома сидра» (в другом переводе «Правила виноделов»). Сценарий к фильму написал сам автор, за что он получил премию «Оскар». Актёр Майкл Кейн, игравший в фильме, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. О работе над фильмом Ирвинг в том же 1999 году выпустил отдельную книгу «Мой кинобизнес».

Библиография 
 Свободу медведям /Setting Free the Bears/ (1968)
 Человек воды /The Water-Method Man/ (1972)
 Семейная жизнь весом в 158 фунтов /The 158-Pound Marriage/ (1974)
 Мир глазами Гарпа /The World According to Garp/ (1978)
 Отель «Нью-Гэмпшир» /The Hotel New Hampshire/ (1981)
 Правила виноделов (Правила дома сидра) /The Cider House Rules/ (1985)
 Молитва об Оуэне Мини /A Prayer for Owen Meany/ (1989)
 Trying to Save Piggy Sneed (collection, 1993)
 Сын цирка /A Son of the Circus/ (1994)
 Мужчины не её жизни / A Widow for One Year (1998)
 My Movie Business (non-fiction, 2000)
 Четвёртая рука /The Fourth Hand/ (2001)
 The Imaginary Girlfriend (non-fiction, 2002)
 A Sound Like Someone Trying Not to Make a Sound (2004)
 Покуда я тебя не обрету / Until I Find You (2005)
 Последняя ночь на Извилистой реке / Last Night in Twisted River (2009)
 В одном лице / In One Person (2012)
 Дорога тайн / Avenue of Mysteries (2015)
 Darkness As a Bride (сентябрь 2020)

Экранизации 
 Мир по Гарпу / The World According to Garp (США, реж. Джордж Рой Хилл, 1982)
 Отель «Нью-Хэмпшир» / The Hotel New Hampshire (США, реж. Тони Ричардсон, 1984)
 Саймон Бирч / Simon Birch (США, реж. Марк Стивен Джонсон, по роману «Молитва об Оуэне Мини», 1998)
 Правила виноделов / The Cider House Rules (США, реж. Лассе Хальстрём, 1999)
 Дверь в полу / The Door in the Floor (США, реж. Тод Вильямс, по роману A Widow for One Year = Мужчины не её жизни, 2004)

Примечания

Ссылки 
 Джон Ирвинг на сайте The Electronic Literary Database (ELDb)
 Настоящие читатели неленивы — интервью газете «Коммерсантъ» 
 Загарина Е. М. Романы Джона Ирвинга
 Загарина Е. М. Тема вьетнамской войны в романе Дж. Ирвинга «Молитва об Оуэне Мини»

 
Сценаристы США
Члены Американской академии искусств и литературы
Лауреаты премии «Спутник»
Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Выпускники Университета Нью-Гэмпшира
Преподаватели колледжа Маунт-Холиок
Лауреаты премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий